Артуро Рафаэль Мина Меса (; родился 8 октября 1990 года в Рио-Верде, Эквадор) — эквадорский футболист, защитник.

Клубная карьера 

Мина начал профессиональную карьеру выступая за команды низших дивизионов «Мунисипаль» и УТЕ. В 2012 году он получил приглашение из клуба «Макара». 2 декабря в матче против «Депортиво Кито» Артуро дебютировал за клуб в эквадорской Серии А. За «Макару» Мины отыграл сезон и в начале 2014 года перешёл в «Индепендьенте дель Валье». 15 марта в поединке против «Эль Насьональ» он дебютировал за новую команду. 30 марта в матче против «Мушук Руна» Артуро забил свой первый гол на высшем уровне.

21 июля 2016 года в первом финальном матче Кубка Либертадорес против колумбийского «Атлетико Насьональ» Мина забил гол.

Летом того же года Артуро перешёл в аргентинский «Ривер Плейт». 28 августа в матче против «Банфилда» он дебютировал в аргентинской Примере. В поединке против «Тальерес» он Мина забил свой первый гол за «Ривер Плейт».

Летом 2017 года Артуро перешёл в турецкий «Ени Малатьяспор».

Международная карьера 
15 октября 2014 года в товарищеском матче против сборной Сальвадора Мина дебютировал за сборную Эквадора.

Летом 2015 года Артуро принял участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матче против Мексики.

В 2016 году Мина во второй раз принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Перу, Гаити и США.

Летом 2019 года Артуро был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. В первом матче в группе против Уругвая он на 78-й минуте срезал мяч в собственные ворота, а его команда крупно уступила 0:4.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Макара»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «ББ Эрзурумспор»